Персоналии
 Наби, Мухаммед (1937—2002) — политический и военный деятель Афганистана
 Наби Хазри (1924—2007) — советский азербайджанский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик
 Наби, Хейки (род. 1985) — эстонский борец греко-римского стиля

См. также 
 Наби Шуайб — гробница мадианитянского пророка Шуайба, отождествляемого с библейским Иофором
 Эн-Наби-Шуаиб — гора в Йеменском Высокогорье
 Наби-илишу — царь (лугаль) Урука, правил в конце XIX века до н. э.